«Настоятель» — российский художественный фильм 2010 года. Режиссёр — Армен Назикян, оператор — Дмитрий Плюснин, в главных ролях — Егор Пазенко, Анна Табанина, Вадим Романов.

Сюжет 
Убит священник отец Михаил, настоятель церкви небольшого провинциального городка. В город приезжает новый настоятель храма отец Андрей. Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие — слово Божие. Но всеми делами в городе заправляет некто Агафонов, очень богатый бизнесмен, сколотивший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат в страхе весь город, а вскоре они узнают о криминальном прошлом отца Андрея, который когда-то был известным питерским преступным авторитетом. Личная трагедия (смерть любимой жены от передозировки наркотиков) привела его к Богу и побудила порвать с криминалом, а помог ему в этом именно отец Михаил.  

Агафонов требует от отца Андрея оказать ему содействие в преступном бизнесе путём размещения на территории церкви крупной партии героина, а в качестве гарантии сохранности смертоносного товара удерживает в заложниках врача местной больницы Катерину и её сына Гришу. 

У отца Андрея нет выбора — он вынужден вновь прибегнуть к своим боевым навыкам, приобретённым в криминальном мире, и в одиночку вступить в борьбу с бандой Агафонова….

В ролях 
 Егор Пазенко, 
 Вадим Романов, 
 Анна Табанина, 
 Александр Аравушкин, 
 Дмитрий Лебедев, 
 Фёдор Копосов, 
 Павел Миронов, 
 Виталий Горев, 
 Вадим Парфёнов, 
 Николай Дедух, 
 Роман Притула, 
 Василий Шевцов, 
 Георгий Поздняков, 
 Алексей Телеш, 
 Евгений Чупин, 
 Елизавета Александрова
 Сергей Бледных, 
 Георгий Маришин, 
 Николай Иванов,
 Андрей Гаврильчук (в титрах не указан)

Ссылки 
 

Фильмы России 2010 года
Фильмы студии «Триикс Медиа»
Фильмы, снятые по заказу НТВ
Фильмы-драмы России
Фильмы о православных священниках
Фильмы о православии
Криминальные фильмы России